|-
|colspan="2" style="white-space:normal; width:200px;"| Es werden ausschließlich Knotenpunkte und Endpunkte dargestellt. Kursiv geschriebene Stationen werden nur von Mitternacht bis morgens früh um 6 bedient.
|}
Die Linie N ist eine Linie der New York City Subway, die von Astoria im Nordwesten von Queens über Manhattan nach Coney Island im Süden von Brooklyn führt. Wie alle südlich vom Times Square unter dem Broadway verkehrenden Linien trägt sie eine gelbe Kennung.

Verlauf 
Die Linie beginnt in Astoria und führt über die als Hochbahn angelegte BMT Astoria Line zur Queensboro Plaza, quert mit dem 60th Street Tunnel den East River, fährt auf der BMT Broadway Line durch Manhattan, quert mit der Manhattan Bridge abermals den East River und folgt dann in Brooklyn der BMT Fourth Avenue Line bis zur 56th Street, wo sie auf die BMT Sea Beach Line abzweigt und mit dieser den Endbahnhof auf Coney Island erreicht.

Von Mitternacht bis morgens um sechs verkehrt die Linie N nicht über die Manhattan Bridge, sondern durch den Financial District und benutzt den Montague Street Tunnel um den East River zu queren.

Während der Hauptverkehrszeiten wird die Linie als Express geführt, die südlich vom Times Square auf Manhattan nur noch die 34th Street, den Union Square und die Canal Street bedient, in Brooklyn sind es bis zur 59th Street nur die Bahnhöfe Atlantic Avenue, wo zum Atlantic Terminal der Long Island Rail Road (LIRR) umgestiegen werden kann, und die 36th Street.

Weblinks

Einzelnachweise 

N